Александр IV Злой (; умер 1597) — правитель Мунтении с августа 1592 по сентябрь 1593 годов. Господарь Молдавского княжества в июне 1592 года.

История 
Сын Богдана Лэпушняну, внук Александра Лэпушняну.

Александр Злой был господарём Молдавского княжества в июне 1592, но его правление не было успешным, и власть в Молдавии захватил авантюрист Пётр Казак.

Александр Злой также иногда упоминается как Александр III (Alexandru al III-lea).

Умер в июне 1597 года.

Ссылки 
 Lista domnitorilor Moldovei (1247-1859) 

Правители Молдавского княжества
Мушаты
Правители Молдавии и Валахии
Свергнутые монархи